C3H9N – formula molecolare della propilammina
C3H9N – formula molecolare della trimetilammina

Formule molecolari